El término hoja de ruta puede referirse:

a una hoja de ruta, un plan que define los pasos para alcanzar un objetivo;
en el ámbito comercial, a una hoja de ruta, un listado de los clientes, donde se clasifican según la periodicidad de visitas que requiere cada cliente en particular; sirve para organizar el tiempo del vendedor y orientarlo acerca de lo que debe hacer diariamente, con el fin de no perder de vista a los clientes y mantenerse siempre en contacto con ellos;
en un proceso de producción, a una hoja de ruta, un documento en el que se especifican las operaciones que se realizan sobre un mismo artículo hasta el momento de transformarlo en otro; en cada etapa productiva, en dicha hoja de ruta se debe incorporar información relevante como operadores involucrados, tipo de producto, su peso, fecha y hora de entrega de trabajo, la de inicio de proceso, de término de proceso, quien lo efectuó, a quien se entregó, hora de entrega o paso a siguiente etapa de producción, etcétera, con el fin de obtener el tiempo efectivo de proceso de un bien o servicio, aplicándose desde una fase inicial hasta el final de fabricación;
en política internacional, a la Hoja de Ruta para la Paz, el plan de paz entre Israel y Palestina, promovido por la Organización de las Naciones Unidas, los Estados Unidos de América, Rusia y la Unión Europea, para lograr poner fin a los conflictos territoriales en la Franja de Gaza y Cisjordania.